Le karma est un concept des religions de l'Inde. Il peut aussi désigner :

Titres

Musique

Albums 
 Karma, album du saxophoniste de jazz Pharoah Sanders sorti en 1969 ;
 Karma, album du groupe électronique canadien Delerium sorti en 1997 ;
 Karma, album du groupe de metal Kamelot sorti en 2001 ;
 Karma, album du chanteur turc Tarkan sorti en 2001 ;
 Karma, disque du groupe de rock Winger sorti en 2009 ;
 Karma, album du groupe de rock japonais Mucc sorti en 2010.

Chansons 
 Karma, chanson de la chanteuse japonaise Kokia, générique de la série d'animation Phantom: Requiem for the Phantom ;
 Karma, chanson de la chanteuse américaine Alicia Keys sur l’album The Diary of Alicia Keys sorti en 2003 ;
 Karma, chanson du rappeur américain Lloyd Banks sur l’album The Hunger for More sorti en 2004 ;
 Karma, chanson du girl group anglais The Saturdays sur l'album Headlines! sorti en 2010 ;
 Karma, chanson de la chanteuse soul anglaise Joss Stone sur l'album LP1 sorti en 2011 ;
 Karma, chanson du chanteur américain Jamie N Commons présente sur la BO du jeu Battlefield Hardline sorti en 2015 ;
 Karma, chanson du chanteur reggae français Naâman sur l’album Rays of Resistance sorti en 2015 ;
 Karma, chanson de la chanteuse albanaise Anxhela Peristeri, sortie en 2021.
 Karma, chanson de la chanteuse française Hélène Ségara, sur l'album du même titre en 2021.

Cinéma 
 Karma, film britannico-indien de J. L. Freer Hunt sorti en 1933 ;
 Karma (कर्मा), film indien de Subhash Ghai sorti en 1986 ;
 Karma, film égyptien de Khaled Youssef sorti en 2018.

Jeux vidéo 
 Karma, jeu vidéo de rôle édité par Loriciels, sorti en 1987 ;
 Karma: Curse of the 12 Caves, jeu vidéo d’aventure graphique édité par Discis Knowledge Research, sorti en 1995 ;
 Karma: Incarnation 1, jeu vidéo d'aventure en pointer-et-cliquer éditer par Other Kind Games, sorti en 2017.

Télévision 
 Karma, dix-huitième épisode de la saison 7 de How I Met Your Mother diffusé en 2012 ;
 Le Karma (Karma), sixième épisode de la saison 7 de True Blood diffusé en 2014 ;
 Karma, deuxième épisode de la saison 2 d’Animal Kingdom diffusé en 2017 ;
 Karma, septième épisode de la saison 3 de Star diffusé en 2018.

Lieux 

 Karma, ville de Biélorussie
 Raïon de Karma, subdivision administrative dont le chef-lieu est Karma
 Karma, ville du Niger proche de Niamey
 Karma, ville d'Irak proche de Falloujah
 Karma Gön, monastère tibétain
 Karma, une localité du Burkina Faso
 Villa Karma, chef-d’œuvre d'architecture moderne à Montreux (Suisse)

Personnes 

 Filep Karma (1959-2022), activiste politique papouasien ;
 Karma (1990-), archère boutanaise.

Prénom 
 
 Karma Rosenberg, actrice de films pornographiques slovaque

Groupes 
 Karma, groupe de musique bretonne
 Karma, groupe de métal progressif brésilien

Autres 
 Karma, personnage de la série Mandrake le magicien
 Karma, personnage de Marvel Comics
 Fisker Karma, une voiture du constructeur automobile américain Fisker Automotive, commercialisée en 2011-2012
 Karma, personnage de League of Legends.
 Reddit#Le karma

Voir aussi